Александр Михайлович Лопухо́в (; 1925—2009) — советский и украинский живописец. Народный художник УССР (1964). Член-корреспондент АХ СССР (1975). Действительный член Национальной академии искусств Украины (1997). Депутат Совета Союза ВС СССР 11 созыва (1984—1989) от Винницкой области. Член КПСС с 1969 года.

Биография 
Родился 12 сентября 1925 года в городе Городне Черниговского округа, Украинской ССР. В 1953 году окончил КГХИ. Ученик А. А. Шовкуненко. В 1957 году окончил аспирантуру при институте.

В 1962—1968 годах — заместитель председателя правления СХУ.
В 1973—1985 годах — ректор КГХИ.
С 1979 года — профессор.
В 1983—1989 годах — председатель правления СХУ.

Умер 14 сентября 2009 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище (участок № 33).

Творчество 
В 1961 году Александр Лопухов создаёт большое историческое полотно "Пятое апреля 1847 года", на котором изображает трагический момент из жизни Шевченко - арест во время переправы на другой берег Днепра, после которого поэта ждали долгие годы ссылки. Это полотно считается одним из лучших в творческом наследии художника.

Образы современников интересовали Александра Михайловича, поэтому он пишет серию интересных портретов "Женский портрет", "Оксана", "Лариса" и другие. Он также много путешествует, пишет с натуры. посещает ряд зарубежных стран. Значительное место в творчестве художника занимает тема войны, которую он сам пережил как солдат. Тем не менее эта тема появится в творчестве художника только через 12 лет после её завершения. Своими работами он создал своеобразную летопись тех событий.

Семья 
 жена — Надежда Осиповна Лопухова — график-живописец.
 дочь — Светлана Александровна Лопухова — живописец.
 дочь — Наталья Александровна Лопухова — график.

Произведения 

 «В Петроград» (1953), дипломная работа.
 «Киевские коммунары. Арсенальцы» (1956—1960).
 «Война» (1968—1969).
 «Вольница» (1978—1979).
 «Матерь человеческая» (1985).
 «Село Вербовка. За колоски»(1988—1989).
 «Мое детство. Голод»(1988—1989).
 «Девчата» (1990).
 «Тайная вечеря» (1994).
 Портреты — А. Кочерги (1990) и др.
 «Озеро»
 «Шла война»
 «Арест временного правительства»

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» II степени (4 мая 2007 года) — за личное мужество и самопожертвование, выявленные в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу и независимость Отчизны, весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодёжи.
 Орден «За заслуги» III степени (23 декабря 1997 года) — за значительный личный вклад в развитие украинского изобразительного искусства, плодотворную творческую и педагогическую деятельность.
 Орден Ленина.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 года).
 Медаль Пушкина (31 октября 2007 года, Россия) — за большой вклад в распространение, изучение русского языка, сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.
 медали.
 Золотая медаль имени М. Б. Грекова (1985).
 Народный художник УССР (1964).
 Заслуженный деятель культуры Польши.
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1980) — за картины «Сильные духом», «Война», «Лунная соната», «Победа», «Вихрь Октября», «Вольница».

Примечания

Ссылки 
 Киевский автограф : Фотоальбом / Авт.-сост. И. А. Потапская.— К.: Политиздат Украины, 1982.— 278 с., ил.— Текст на русск., англ. и фр. яз. — стр. 213-229.

Источники 
 Народный художник Украинской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР Александр Михайлович Лопухов: Каталог выставки / [Авт. предисл. П. Говдя]. – М.: Сов. художник, 1978. 
 
 Лопухови //  — С. 374—375.
 Олександр Лопухов. Альбом. — К., 1991.
 Блюміна І. Цей новий Лопухов // Вітчизна. — 1995. — № 1—2.
 Професори НАОМА (1917—2007) //Дослідницькі та науково-методичні праці: Зб. наук. пр. Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. — К. — 2008. Спецвипуск.
 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Лопухов Олександр Іванович
 Ковальчук О. Пам’яті Учителя (стаття про О. М. Лопухова)// Образотворче мистецтво. — 2009. — № 4. — 2010. — № 1. — С. 66 — 67.

Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Члены Союза художников СССР
Члены КПСС
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Академики Национальной академии искусств Украины
Выпускники вузов Киева
Похороненные на Байковом кладбище